1229 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1229 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 510933.
 1229 км, он же Хабозеро — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области.

Примечания